Осман Сулейманович Эфендиев (род. 14 апреля 1963, село Ахты, Ахтынский район, Дагестанская АССР) — советский борец вольного стиля. Выступал в категории до 52 кг за спортивное общество «Спартак». Чемпион СССР 1989 года, серебряный призёр чемпионатов СССР 1981 и 1983 годов. Серебряный призёр чемпионата мира и Кубка мира 1982 года. Бронзовый призёр чемпионата Европы 1982 года.

Заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе.

Спортивная династия Эфендиевых 
Осман Эфендиев — представитель известной спортивной династии Эфендиевых.

Отец — Сулейман Абдурагимович Эфендиев (1933–2020), мастер спорта СССР по вольной, греко-римской борьбе и самбо. Профессор ДГТУ, Заслуженный работник образования СССР, Заслуженный учитель РСФСР.  

Дядя — Султан Абдурагимович Эфендиев, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Чемпион РСФСР 1960 года.

Дядя — Нариман Абдурагимович Эфендиев, мастер спорта СССР по вольной борьбе. 

Брат — Заур Сулейманович Эфендиев, мастер спорта СССР и России по вольной борьбе. Серебряный призёр чемпионата России 1994 года.

Двоюродный брат — Шамиль Султанович Эфендиев, мастер спорта России международного класса по вольной борьбе. Серебряный призёр чемпионата России 1994 года.

Двоюродный брат — Марат Султанович Эфендиев, мастер спорта России по вольной борьбе. 

Сын — Заур Османович Эфендиев, мастер спорта России международного класса по вольной борьбе. В настоящее время выступает за сборную Сербии. Чемпион Сербии, неоднократный победитель и призер международных турниров.

Интересные факты 
 Мужем сестры Османа Эфендиева был Насыр Гаджиханов (1967—2012), заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе.

Примечания

Ссылки 
  (I)
  (II)
 И. Х. Тотоонти «100 лет вольной борьбы» (Справочник), Владикавказ: Олимп, 2005 (Краснодар: ФГУП Издательство "Советская Кубань"), 197 стр.

Борцы по алфавиту
Чемпионы СССР по вольной борьбе
Осман Сулейманович